Torpagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torpagöl (Dänningelanda socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (18,9 ha)
Torpagöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (4,6 ha)
Torpagölen, sjö i Gnosjö kommun,

Se även
Torpgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn